

Personnalités 

  (né en 1944), conseiller politique américain ;
 Greg Burson (1949-2008), acteur américain ;
 Nancy Burson (née en 1948), artiste américaine.

Noms dérivés 
 Burson-Marsteller, agence de communication et de relations publiques.